„ДЖАЙКА Алумни в България“ е българска организация на учили в Япония.

Сдружението е основано в отговор на нарастващата потребност от обмен на информация между заввърналите се от Япония български специалисти, обучавани по линия на Японската агенция за международно сътрудничество ( – ДЖАЙКА) в нейните центрове в цяла Япония. Българският клон на организацията е създаден през 1993 г., непосредствено след промените в социално-икономическия живот на страната, с председател Иван Колев, който заема тази длъжност до днес.

Активните членове наброяват 250 души, а общият им брой надвишава 800 души с различни професии и от разни краища на България. Сред тях са хора с различни професионални интереси, които са обучавани и специализирали в Япония или са свързани по различни поводи с японския народ и култура. Дейността на сдружението включва провеждане на съществен брой мероприятия на разни теми, провеждани на множество места в България. На тези събития освен членове на организацията присъстват и представители на ДЖАЙКА и на Японското посолство в България, местни предприемачи и експерти.

Управителен съвет 
 Боян Жеков – председател, консултант по е-управление
 Христина Христова – заместник-председател
 Мирослав Долапчиев – заместник-председател
 Вихра Андонова – секретар
 Мариела Начева – касиер
 Теодоси Теодосиев – координатор за Източния регион
 Емил Христов – член

Център за развитие на управленски умения 
Центърът за развитие на управленски умения е сред основните успехи на ДЖАЙКА Алумни в България. Той създаден по съвместен българско-японски проект с участието на ДЖАЙКА и Института за следдипломна квалификация (ИСК) при Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Центърът предлага практически-ориентирани курсове и програми отговарящи на потребностите и очакванията на българските предприятия, особено на малките и средните предприятия.

Външни препратки 
 Официален сайт на ДЖАЙКА България
 Център за развитие на управленски умения (ЦРУУ)
 Нов випуск млади лидери ще прилага българската креативност с японска мъдрост
 ИСК към УНСС раздаде дипломи на курсистите по „Глобален мениджмънт и лидерство“, осъществен с подкрепата на ДЖАЙКА

Образование в Япония
Сдружения на възпитаници на училища
Студентски организации в България